

Sigle 
 TGV – sigla di Train à Grande Vitesse, il treno ad alta velocità francese
 TGV – sigla di Tanora malaGasy Vonona, partito politico malgascio

Codici 
 TGV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Targovishte (Bulgaria)